Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2015 го́да () — 24-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу. Проходил со 2 мая по 24 октября 2015 года. Второй год подряд победителем Второй лиги стала рижская команда «Карамба», которая завоевала право представлять Латвию в розыгрыше Кубка регионов УЕФА 2016/17 года. Также «Карамба» получила право в следующем сезоне участвовать в чемпионате Первой лиги Латвии.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 5 мая — 28 сентября

Турнирная таблица

1 Команда начала сезон под названием «Ринужи/Даугава», но после 20 мая сменила название на «Ринужи».2 В этом сезоне рижское «Динамо» участвовало в турнире, как фарм-клуб команды «Карамба/Динамо».

Результаты матчей

1 Игра не состоялась из-за проблем команды «Трактор/Албертс» с комплектацией состава. Ей было засчитано техническое поражение.2 Игра не состоялась из-за проблем команды «Мариенбург» с комплектацией состава. Ей было засчитано техническое поражение.3 Игра не состоялась из-за проблем команды «Рига Юнайтед» с комплектацией состава. Ей было засчитано техническое поражение.

Курземе 
Время проведения: 24 мая — 20 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи приекульская команда «Бандава» проводила на стадионе в Вайнёде.2 Все свои домашние матчи команда «Лайдзе» проводила на стадионе в Талси.3 Все свои домашние матчи команда «Ница» проводила на стадионе в Руде (Отанькская волость Ницского края).

Латгале 
Время проведения: 2 мая — 26 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Калупе» проводила на стадионе в Вишкях.2 За неявку на матч, команде «Плявиняс ДМ» было засчитано техническое поражение.

Видземе 
Время проведения: 13 мая — 4 октября

Турнирная таблица

* После 7-го тура дисциплинарный комитет исключил команду «Compact.lv» от дальнейшего участия в турнире.Согласно регламенту команды «Балви», «Валка/Валмиера» и «Стайцелес Бебри» не могли квалифицироваться в следующий этап.
 «Балви» опережает «Стайцелес Бебри-2» по результатам личных встреч (3:0 и 1:3).

Результаты матчей

1 Решением дисциплинарного комитета, 5 августа 2015 года, рижская команда «Compact.lv» была исключена из турнира, во всех оставшихся матчах ей было засчитано техническое поражение.

Северо-Восток 
Время проведения: 23 мая — 27 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Даугавпилс 
В этом году чемпионат Даугавпилса проводился только в формате 7х7, поэтому ни одна из команд не могла квалифицироваться в следующий этап. Играющие в нормальном формате команды города участвовали в зоне «Латгале» регионального турнира.

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап

Группа 1 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Группа 2 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2015
 Первая лига Латвии по футболу 2015
 Кубок Латвии по футболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2015
Футбол в Латвии в 2015 году